Funk- und Telegraphenhaus bezeichnet:

 Gebäude für Funk- und Telegrafiezwecke
 Funk- und Telegraphenhaus (Flensburg-Mürwik), Gebäude der ehemaligen Funken-Telegraphieschule Mürwik